BRMS steht für:
 Brigade Materielle Sicherstellung (BrmS) der Nationalen Volksarmee
 Business-Rule-Management-System, ermöglicht die Entwicklung und den Einsatz eines auf Geschäftsregeln (business rule) basierenden Computerprogrammes
 Backup Recovery & Media Services, eine Backupsoftware von IBM
 Bech-Rafaelsen-Melancholie-Skala ein Fremdbeurteilungsfragebogen zur Beurteilung der Schwere einer Depression

BR-MS steht für:
 Mato Grosso do Sul, ISO-3166-2-Code des brasilianischen Bundesstaates

BRMS